Песчаное () — село,
Ратыщевский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122688202. Население по переписи 2001 года составляло 243 человека.

Географическое положение 
Село Песчаное находится на берегу реки Серет Правый в месте впадения в неё реки Вятына,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Манаев,
ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Ратыщи.

История 
 1785 год — дата основания как село Гнидава.
 В 1964 году переименовано в село Песчаное.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания